Мосгаз:
 Мосгаз — российская газовая компания.
 Ионесян, Владимир Михайлович по прозвищу «Мосгаз» — советский серийный убийца, представлявшийся работником «Мосгаза» для проникновения в квартиры жертв.
 «Мосгаз» — российский телесериал 2012 года, основанный на преступлениях Ионесяна.